La Swisscom Cup 2004-2005 a vu la victoire du FC Zurich le  au Parc Saint-Jacques à Bâle.

Résultats

32 de finale

16 de finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

2004-2005
Suisse
Sport en Suisse en 2004
Sport en Suisse en 2005